Plura – fiume della Norvegia
 Carlo Giuseppe Plura – scultore e stuccatore svizzero-italiano, padre di  Giuseppe Antonio Plura e nonno di Giuseppe Plura il Giovane
 Giuseppe Antonio Plura – scultore italiano, figlio di Carlo Giuseppe Plura e padre di Giuseppe Plura il Giovane
 Giuseppe Plura il Giovane –  scultore inglese di origine italiana, pronipote di Carlo Giuseppe Plura
 Marek Plura – politico e attivista polacco